Atletiek
Wereldkampioenschappen indooratletiek 2018
Basketbal
Wereldkampioenschap basketbal vrouwen 2018
Hockey
Wereldkampioenschap hockey mannen 2018
Wereldkampioenschap hockey vrouwen 2018
Judo
Wereldkampioenschappen judo 2018
Motorsport
Wereldkampioenschap superbike 2018
Wereldkampioenschap Supersport 2018
Wereldkampioenschap wegrace 2018
Roeien
Wereldkampioenschappen roeien 2018
Schaatsen
Wereldkampioenschappen schaatsen allround 2018
Wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2018
Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2018
Schietsport
Wereldkampioenschappen schietsport 2018
Snooker
Wereldkampioenschap snooker 2018
Voetbal
Wereldkampioenschap voetbal 2018
Volleybal
Wereldkampioenschap volleybal mannen 2018
Wereldkampioenschap volleybal vrouwen 2018
Wielersport
Wereldkampioenschappen baanwielrennen 2018
Wereldkampioenschappen veldrijden 2018
Wereldkampioenschappen wielrennen 2018
Zeilen
Wereldkampioenschappen zeilen 2018
Zwemmen
Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen 2018